Acanthaphritis är ett släkte av fiskar. Acanthaphritis ingår i familjen Percophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Acanthaphritis